Velika nagrada Belgije 1968 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 9. junija 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 28
| 1:40:02,1
| 6
| 9
|-
! 2
| 11
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 28
| + 12,1 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 23
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 28
| + 39,6 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 7
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 27
| Brez goriva
| 2
| 3
|-
! 5
| 2
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 26
| Prenos
| 15
| 2
|-
! 6
| 15
|  Lucien Bianchi
| Cooper-BRM
| 26
| +2 kroga
| 12
| 1
|-
! 7
| 3
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 25
| Pritisk olja
| 9
|  
|-
! 8
| 10
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 25
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Piers Courage
| BRM
| 22
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 18
| Pog. gred
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  John Surtees
| Honda
| 11
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 22
|  Chris Amon
| Ferrari
| 8
| Hladilnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 16
|  Brian Redman
| Cooper-BRM
| 6
| Zavrten
| 11
|  
|-
! Ods
| 12
|  Richard Attwood
| BRM
| 6
| Črpalka za olje
| 18
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 6
| Pedal za plin
| 10
|  
|-
! Ods
| 1
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 5
| Pog. gred
| 14
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 5
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 1
| Pnevmatika
| 16
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Chris Amon 3'30.500

Formula 1 sezona 1968
1968